Babs (strip), een Belgische strip
 Babs (film), een Nederlandse film
 Trouwambtenaar, "BABS", Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
 Babs (auto), een recordauto
 Een boek van Irmgard Smits
 Babs (voornaam), een meisjesnaam
 B.A.B.S., een Nederlandse televisieserie

Personen 
 Babs van Wely (1924 - 2007), een Nederlands illustratrice en auteur van kinderboeken
 Alice Babs (1924), een Zweeds zangeres en actrice
 Barbara Dufour, een personage uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed
 Barbara Gordon, een personage uit de strips van DC Comics